José Puche Álvarez, intel·lectual murcià
 José Puche Hernández, artista faller